Ou Bai ou Rocha é uma programa que já foi emitido na SIC, com a apresentação de Fernando Rocha, produzido por Ilídio Moreira e Alexandre Sines, da Empresa Equipa Animago.

Programas da SIC
Programas de humor de Portugal